KM pode referir-se a:
 Quilômetro - uma unidade de medida de comprimento.
 Gestão do conhecimento - um conceito da Administração.
 KM (ecranoplano) - um ecranoplano experimental desenvolvido na União Soviética, também conhecido como Monstro do Mar Cáspio.

ou ainda km
 código ISO 639-1 da Língua khmer
Desambiguação